Пять дней могут означать:
 Пять дней Милана — антиавстрийское восстание в 1848 году.
 «Пять дней» — итальянский фильм 1973 года режиссёра Дарио Ардженто.
 «» — британский телесериал 2007 года от Би-би-си.
 Пять дней, или эпагомены, — дни древнеегипетского календаря, не вошедшие в месяцы.